Натаниэль «Нейт» Рэтбен (; род. 11 января 1992, Нью-Лондон, Коннектикут, США) — американский музыкант, диджей и продюсер, известный под сценическим псевдонимом Audien. Создает музыку в жанрах электро-хаус, прогрессив-хаус и транс.

Биография 
Audien начал создавать музыку в своей квартире в городе Мистик, в штате Коннектикут в 2008 году. Первой студией звукозаписи, с которой Audien заключил контракт стала студия голландского диджея и продюсера — Ferry Corsten. В этой студии был выпущен первый сингл Audien «Rise & Shine».

Музыкальная карьера 
Audien выпустил множество синглов и ремиксов для лейблов электронной музыки, в том числе Armada Music, Black Hole Records, и Nervous Records. Его треки в разное время появлялись на «Corsten's Countdown», радиошоу Тиесто «Club life», в альбоме Above & Beyond, в шоу «Trance Around The World», и на фестивале A State of Trance у Армина ван Бюрена.

В 2012 году Audien начал включать элементы прогрессив-хаус в свою музыку с выпуском «These Are The Days». В августе 2012 года Audien выпустил свой сингл «Eventide», который был проигран Above & Beyond в их диджейском сете на фестивале Electric Daisy Carnival в Лас-Вегасе. В 2013 году Audien представил трек «Wayfarer», который стал первым треком, сыгранном на фестивале Group Therapy у Above & Beyond.

2 марта 2015 года, Audien выпустил сингл «Insomnia». С ним диджею удалось попасть на первое место в американские танцевальные чарты.

Дискография

Чарты

Синглы

Ремиксы

Примечания 

Диджеи США
Музыканты, известные под псевдонимами